Raimo Kilpiö, finski hokejist, * 2. februar 1936, Parikkala, Finska.

Kilpiö je celotno kariero igral v finski ligi za klube Ilves Tampere, RU-38 Pori in Ässät Pori, skupno je dosegel 261 golov in 231 podaj na 459-ih prvenstvenih tekmah in osvojil šest naslovov državnega prvaka (1956/57, 1957/58, 1959/60, 1961/62, 1966/67 in 1970/71). Ob tem je bil še dvakrat finski hokejist leta (1961 in 1963), štirikrat najboljši finski hokejski napadalec (1957/58, 1960/61, 1961/62 in 1962/63), najboljši po točkah finske lige (1959/60), dvakrat najboljši podajalec finske lige (1958/59 in 1959/60), dvakrat najbolj športni hokejist finske lige (1959/60 in 1966/67) in štirikrat izbran za finsko tekmo zvezd (1961/62, 1962/63, 1963/64 in 1964/65).

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo  in šesto mesto, in osmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je kot najboljši rezultat dosegel četrto mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 168-ih tekmah, na katerih je dosegel 58 golov in 40 podaj.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 53/54
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska 3. liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 55/56
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 56/57
|
| 10
| 9
| 6
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 57/58
|
| 11
| 14
| 7
| 21
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 58/59
|
| 18
| 12
| 16
| 28
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 5
| 3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 59/60
|
| 18
| 23
| 21
| 44
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 6
| 9
| 3
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 60/61
|
| 18
| 16
| 11
| 27
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 61/62
|
| 18
| 20
| 10
| 30
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 10
| 5
| 15
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 65/66
|
| 20
| 6
| 9
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 66/67
|
| 22
| 20
| 15
| 35
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 67/68
|
| 20
| 10
| 13
| 23
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 68/69
|
| 21
| 8
| 10
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 69/70
|
| 12
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 70/71
|
| 32
| 17
| 22
| 39
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 71/72
|
| 32
| 8
| 12
| 20
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 15
| 14
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 19
| 12
| 31
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 74/75
|
| 36
| 12
| 12
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 22
| 18
| 40
|
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 76/77
|
| 32
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 529
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 248
| bgcolor="#7FFF00" | 535
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti RU-38 Pori
Hokejisti Ässät Pori
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih